У́личи — восточнославянское племя, населявшее в период VIII—X веков земли вдоль нижнего течения Днепра, Южного Буга и побережья Чёрного моря. В начале IX века состояло из 318 общин.

Этноним

Этимология 
Название племени уличи прозрачно толкуется из  «лютые, злые, жестокие». Название Wilzi/Wulzi было «военным» именем племени и обозначало «волки» (*vъlci/*vьlci). Видимо, это название тотемического происхождения. Все эти этнонимы подчёркивают храбрость и воинственность племени вплоть до свирепости и жестокости.

Варианты этнонима 
В разных летописях их имя читается по-разному — уличи, улучи, угличи, улутичи, лютичи, лучане. Слово «уличи» записанное латиницей как *Vulici, *Vuliti, мало отличается от встречающихся в источниках названий «вильцев» или «велетов», таких как Vuilzi, Wilti, Vuilci, Uuilcii.

Кроме того, летописным вариантам наподобие «улутичи» соответствует название славянского племени в т. н. «книге Иосиппон», написанной в середине X века в Южной Италии: «И Морава, и Харвати, и Сорбин, и Лучанин, и Ляхин, и Кракар, и Боймин считаются (происходящими) от сыновей Доданим, живут же они на берегу моря, от границы Булгар до Венетикии [Венеции] на море; и оттуда простираются до границы Саксонии, до великого моря; они-то и называются Склави». На этом основании в лучанинах видят живших на берегах Балтики («великого моря») вильцев-лютичей.

Очень вероятно, что лучане упоминавшиеся у хрониста Козьмы Пражского (ок. 1045—1125) среди мелких племён Чехии, и враждовавшие с чехами, является ветвью этого великого племени.

По этой причине, ряд историков (Н. М. Карамзин, А. Шлецер, П. Шафарик, Р. А. Рабинович, С. В. Назин и др.) считают несомненной связь между именами балтийских велетов, вильцев и лютичей, с одной стороны, и разными вариантами имени днестровских уличей — с другой. Таким образом, велеты, вильцы, уличи, лютичи, лучане суть название одного и того же племени, распавшегося в ходе славянских переселений.

Территория 
Изначально уличи жили по берегам Днепра к югу от Киева, но летопись отмечает их переселение в низовья Буга и Днестра. В «Повести временных лет» сказано, что «…улучи и тиверьцы седяху бо по Днестру, приседяху к Дунаеви. Бе множьство их; седяху по Днестру оли до моря, и суть гради их и до сего дне…».

Ряд исследователей полагает, что основной территорией уличей до середины X века было Поднепровье южнее Полянской земли. В древнейшем своде, отрывки которого сохранились в Новгородской летописи, сказано: «И беша седяще уличи по Днепру вънизъ, и по семь преидоша межю Бъгъ и Дънестръ, и седоша тамо». В результате анализа летописных известий Б. А. Рыбаков показал, что столица уличей Пересечень первой половины X века должен был находиться не в Поднестровье, а в бассейне Днепра вниз от Киева. Археологи не обнаружили в окрестностях современной молдавской Пересечины следов древнерусского города. А город Пересечень в Поднепровье южнее Киева упоминается в связи с событиями 1154 г. и в перечне древнерусских городов «А се имена всем градам рускым, далним и ближним», составленном в конце XIV века. На такую локализацию уличей могут указывать и другие источники. Константин Багрянородный, хорошо знакомый с ситуацией в южнорусских степях, сообщает, что одно из печенежских племён граничило с русью, другое — с древлянами и ультинами. Некоторые учёные полагают, что последний этноним соответствует летописным уличам. 

Расположение Пересеченя до сих пор точно не установлено. Если переселение уличей было следствием взятия Пересеченя и отказа покориться Киеву, то Пересечень следует искать на берегах Днепра. Однако если предположить, что война против уличей велась после их переселения, то Пересечень можно искать в днестровском регионе.

Исторические упоминания 
В реконструируемом А. А. Шахматовым Древнейшем Киевском своде имеется известие о борьбе с уличами первых киевских князей: 
 

В эпоху Аскольда и Дира уличи жили, как и древляне, по соседству с полянами. Борьба Киева с уличами продолжалась до середины X века. В перечне племён, участвовавших в походе 907 года на Византию, уличи не упомянуты. Видимо, в то время это племя ещё не было подвластно Киеву. Уличи воевали с Олегом: 
 

В первой половине X века уличи боролись за независимость от Киевской Руси, однако всё-таки были вынуждены признать её верховенство и войти в её состав. В летописи княжение Игоря начинается с борьбы с уличами: 

 

Это событие датируется 940 годом:  

Хотя в 940 году Свенельд, воевода князя киевского Игоря, победил уличей и обложил данью, однако не вся земля уличей была покорена, и Свенельду пришлось вести упорную борьбу за каждый город. Три года он осаждал столицу — Пересечен, но, в конце концов, город сдался. Земля уличей была дана Свенельду в управление. 

Позже уличи и соседние тиверцы были вытеснены на север прибывшими печенежскими кочевниками, где слились с волынянами. Последнее упоминание об уличах датируется летописью 970-х годов.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Казанский М, Цукерман К. Уличи // Palaeoslavica XXV, 2017, p. 1-37.

Восточнославянские племена
Древнерусские племена
История Молдавии